Aldo Bardelli – giornalista e dirigente sportivo italiano
Alessandro Bardelli – pittore italiano
Cesare Bardelli – baritono italiano
Ezio Bardelli – calciatore italiano
Franca Bardelli – pallavolista e allenatrice di pallavolo italiana
Giuseppe Bardelli – matematico italiano
Mario Bardelli – politico italiano
Umberto Bardelli – ufficiale italiano

Pagine correlate 
Bardello (disambigua)